Референдум в Австрии по использованию атомной энергии проходил 5 ноября 1978 года. Избирателей спрашивали одобряют ли они закон, позволяющий применение атомной энергии в мирных целях, в частности это касалось начала эксплуатации атомной электростанции близ коммуны Цвентендорф. Предложение было отклонено с небольшим перевесом (50,5% голосов против) при общей явке 64,1%. В результате, хотя Цвентендорфская атомная электростанция уже была построена, она не была введена в эксплуатацию и позже демонтирована.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1978 года
Референдумы в Австрии